Алмора:

 Алмора — город в индийском штате Уттаракханд, культурный центр региона Кумаон.
 Алмора — округ в штате Уттаракханд на севере Индии, в регионе Кумаон.